

Geografia 
 Fréauville – comune francese nella regione della Normandia

Persone 
 Nicolas Caignet de Fréauville – cardinale francese appartenente all'ordine domenicano
 Thomas de Fréauville – vescovo francese di Bayeux del XIII secolo